Hans Baerwald ist der Name folgender Personen:

* Hans Baerwald (Physiker) (1880–1946), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Hans Baerwald (Komponist) (1902–1953), deutscher Komponist und Pianist 
 Hans Baerwald (Politikwissenschaftler) (1927–2010), deutscher Politikwissenschaftler